Craighead ist der Familienname folgender Personen:

 John Craighead (* 1971), kanadischer Eishockeyspieler
 Shealah Craighead (* 1976), US-amerikanische Fotografin